M3 Communications Group, Inc. е компания за Public Relations консултиране, публични комуникации, връзки с медиите, социални медии, планиране на събития, кризисен мениджмънт и уеб и дизайн услуги. Основана през 1994 г.

Максим Бехар, бизнесмен и международно признат PR експерт, основава компанията и е неин главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет.

В компанията работят повече от 75 експерти, които обслужват клиенти от различни сектори – технологии, финансови услуги, търговия на дребно, храни и напитки, електроенерия, хотелиерство и много други.

M3 Communications Group, Inc. е носител на наградите: The Holmes Report Eastern Consultancy за 2011 г., Sabre Award за най-добър корпоративен уебсайт за 2012 г., Stevie Award за най-добра PR агенция на годината в Европа за 2011 г., Bright Awards за Агенция на годината 2010 и 2011 г. и много други. Компанията е Superbrands в България през 2006, 2007, 2009 и 2012 г., а през 2006/2007 г. беше първата PR агенция, която достига до финал в категория: Най-добра PR агенция на Stevie Awards в света.

През 2004 г. компанията основава M3 Communications College, частен колеж в областта на PR-a и маркетинга. Колежът е филиал на Manhattan Institute of Management.

Headline Ltd. е дъщерна компания, част от M3 Communications Group, Inc., работеща в предлагането на професионален медиен мониторинг в България от 2004 г.

Външни препратки 
 M3 Communications Group, Inc.

Източници 

Предприятия в София